Doorloper (filatelie), een postzegel waarbij de afbeelding doorloopt naar een naburige zegel
Doorloper (puzzel), een variant op de kruiswoordpuzzel
Friese doorloper, een type schaats
Doorloper (radio), een Nederlands radioprogramma